Arafatoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Arafatoğlu est un patronyme turc. Le mot est composé du nom de famille et toponyme arabe , et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Arafatoğlu signifie donc « fils d'Arafat ».

Arafat fait référence au toponyme arabe, le mont Arafat, colline située à  de La Mecque. On le connaît comme « montagne de la miséricorde », endroit où Mahomet aurait donné son sermon d'adieu aux musulmans à la fin de sa vie.

Patronyme 
  (-), acteur turc

Références

Voir aussi 
 , toponyme et nom de famille arabe ;
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de ».
 , village du district turc de Çınar dans la province de Diyarbakır.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc